Золотой угол — угол, равный , где  — золотое сечение. Этот угол относится к углу, дополняющему его до полного, так же, как тот относится к полному углу.

В природе 
Под таким углом располагаются листья на стеблях некоторых растений, так как он обеспечивает самый оптимальный для них доступ к свету. Они располагаются на стебле по спирали, как по часовой стрелке, так и против неё, под золотым углом.

Примечания 

Математические термины
Золотое сечение
Элементарная математика